Тортю (ранее Тортуга, , , — «остров-черепаха»; ) — скалистый остров в Карибском море к северо-востоку от Наветренного пролива.

Этимология 
Название острова произошло от его формы — при взгляде с Эспаньолы он напоминал гигантскую морскую черепаху. В XVII веке остров Тортю (тогда Тортуга) являлся крупным центром пиратства в Карибском море.

География 

Остров отделён узким проливом Тортю (другое название — пролив Тортуги) шириной около восьми километров (четыре морские мили) от северо-западного берега острова Гаити (бывшая Эспаньола). Площадь острова 180 км², входит в Северо-Западный департамент Гаити.

История 

Сначала Тортуга служила убежищем для охотников-буканьеров с Эспаньолы. С 1605 года испанское правительство оставило западную Эспаньолу, но колониальная полиция продолжала нападать на охотников. Гористая и неприступная с севера и с единственной удобной гаванью Бастер на юге, Тортуга служила буканьерам надёжным убежищем. В 20-е годы XVII века охотники построили там небольшой посёлок близ гавани, в котором сдавали жильё заезжим торговцам. Позже посёлок разросся за счёт иммигрантов из Старого Света. Охотники с Тортуги стали подрабатывать пиратством, а после того как в конце 20-х годов в этом районе могущество Испании было существенно подорвано голландскими флотилиями, из гавани Тортуги стали совершать регулярные рейды флибустьеры, первым из которых был, согласно Эксквемелину, некто Пьер Ле Гран.

На рубеже 1630 и 1631 годов остров подвергся нападению испанцев из Санто-Доминго, но это не привело к желаемому результату, и пиратские набеги продолжились. С 1631 по 1635 год Тортуга находилась под патронажем лондонской компании острова Провиденс.

В начале 1635 года Тортуга была атакована испанцами. Французские поселенцы на Тортуге запросили помощи у официальных властей Франции, в результате чего в 1640 году на остров был направлен в качестве губернатора гугенот Франсуа Ле Вассёр. Будучи прекрасным военным инженером, Ле Вассёр построил на Тортуге крепость, защищавшую гавань Бастер, после чего оборвал все связи с Францией, и следующие 10 лет Тортуга служила самым настоящим притоном для пиратов и корсаров.

В 1645 году благодаря крепости Тортуга отбила нападение испанского флота в составе 5 галеонов с 600 солдатами на борту.

Крепость была устроена на вершине горы, которая нависала над гаванью Бас Тер на юге острова — единственным местом на Тортуге, где могли причалить крупные корабли. Крепость представляла собой каменную площадку в форме квадрата со стороной 20 метров, была вооружена 4 пушками (2 железными и 2 бронзовыми), имела казарму для гарнизона, а также спрятанные в пещере склады с продовольствием и боеприпасами. Попасть в крепость можно было только по втягиваемой в случае необходимости наверх железной лестнице, а также по веревочной лестнице, которую защищал от вражеского огня обитый железом короб. На вершине горы был ключ с родниковой водой. Крепость до наших дней не сохранилась.

В 1652 году Ле Вассер был убит, но новый губернатор, шевалье де Фонтенэ, назначенный властями, тоже потворствовал флибустьерам.

В январе 1654 года на остров вновь напали испанцы. Они на короткое время изгнали французов, но укрепиться на острове им не дали англичане, которые в 1655 году атаковали Санто-Доминго (для усиления защиты последнего испанский гарнизон был отозван с Тортуги).

Вплоть до 1665 года Тортуга служила негласной пиратской столицей, и только с приходом губернатора Бертрана д’Ожерона остров вернулся под фактическую юрисдикцию Франции. В то же время д’Ожерон продолжал пользоваться услугами флибустьеров, считая их лучшей защитой острова.

Окончательно флибустьерская база на Тортуге была ликвидирована в 1694 году, когда её жителей эвакуировали на северное побережье Эспаньолы (Гаити).

В наши дни от боевого прошлого Тортуги осталось только несколько разбросанных пушечных стволов.

Заселение 
Французы, основав в своё время колонию на острове Сен-Кристофер и основательно укрепив её, в 1625 году снарядили несколько судов и послали их на запад в поисках новых мест. Вначале они высадились на берегу острова Гаити, но увидев, что он занят испанцами, решили, что лучше всего обосноваться на острове Тортуга. Они расправились с малочисленными испанскими колонистами, которые там жили, и примерно полгода жили спокойной жизнью. Позже они отправились домой и возвратились с новыми поселенцами, решив заложить на острове плантации.

В 1629 году испанцы снарядили несколько кораблей и высадились на Тортуге, чтобы занять её снова. Это им не удалось, поскольку французы сразу же скрылись в лесах, а позже ушли на каноэ в море. У французов было большое преимущество: у них не было ни женщин, ни детей, каждый мог быстро скрыться, найти себе пропитание и легко известить соотечественников о случившемся и тем самым помешать испанцам построить на острове укрепления. Французы выбрали момент, когда почти все испанцы перебрались на Гаити, и возвратились на Тортугу, перебив всех, кто там находился, а затем уничтожили вернувшихся испанцев. Так они снова стали хозяевами острова.

К 1630 году укрепившись на острове, они начали ходить на большую землю на охоту, добывать шкуры; те же, кого не привлекало это занятие, повадились грабить испанские суда; так остров стал домом для пиратов.

В последнюю треть 17 века население Тортуги выросло до 10 тысяч человек: 3 тысяч флибустьеров, 3 тысяч профессиональных или полупрофессиональных буканьеров (которые, живя на Тортуге, продолжали совершать охотничьи экспедиции на северное побережье Гаити), 3-4 тысячи колонистов-крестьян и завербованных для работы на полях иммигрантах.

В популярной культуре 
Тортуга присутствует во множестве книг и фильмов, посвящённых пиратской тематике. Наиболее яркие примеры: книги и фильмы про капитана Блада, серия фильмов «Пираты Карибского моря». Также появляется в игре Assassin’s Creed IV: Black Flag и в мультфильме «Абрафакс под пиратским флагом». Известная speed metal-группа Running Wild посвятила пиратской истории острова песню Tortuga bay.
Шотландский музыкальный фолк-метал-коллектив Alestorm, создающий песни по пиратской тематике, выпустил свой трек в честь острова — Tortuga.

См. также 
 Рок Бразилец
 Список губернаторов Тортуги и Санто-Доминго
 Республика Пиратов

Примечания

Литература 
 Архенгольц Ф. [Иоганн Вильгельм]. История морских разбойников Средиземного моря и океана. — М.: Новелла, 1991. — 368 с.
 Белоусов Р. С. Под чёрным флагом: Исторические очерки. — М.: Олимп; АСТ, 1996. — 432 с.
 Блон Жорж. Флибустьерское море. — М.: Мысль, 1985. — 350 с.
 Глаголева Е. В. Повседневная жизнь пиратов и корсаров Атлантики от Фрэнсиса Дрейка до Генри Моргана. — М.: Молодая Гвардия, 2010. — 416 с.: ил.
 Гребельский П. Х. Пираты. Иллюстрированная история морского разбоя. — Л.: СПЦ СТАР, 1992. — 128 стр.: ил.
 Губарев В. К. Пираты острова Тортуга. — М.: Вече, 2011. — 384 с.
 Губарев В. К. Лихое братство Тортуги и Ямайки. — М.: Вече, 2012. — 372 с.
 Констам Энгус. Пираты. Буканьеры, флибустьеры, приватиры XVII—XIX вв. — М.: Эксмо, 2008. — 240 с.: ил.
 Копелев Д. Н. Золотая эпоха морского разбоя (пираты, флибустьеры, корсары). — М.: Остожье, 1997. — 496 с.
 Маховский Яцек. История морского пиратства. — М.: Наука, 1972. — 288 с.
 Мерьен Жан. Энциклопедия пиратства. — М.: ТЕРРА-Книжный клуб, 1999. — 496 с.
 Непомнящий Н. Н. Пиастры, пиастры, пиастры… Исторические очерки. — М.: АСТ, Олимп, 1996. — 448 с.
 Нойкирхен Хайнц. Пираты: Морской разбой на всех морях. — М.: Прогресс, 1980. — 352 с.
 Перье Николя. Пираты. Всемирная энциклопедия. — М.: Гелеос, 2008. — 256 с.: ил.
 Рябцев Г. И. Пираты и разбойники. Флибустьеры, корсары, каперы и буканьеры. — Минск: Литература, 1996. — 608 с.
 Рогожинский Жан. Энциклопедия пиратов. — М.: Вече, 1998. — 679 с.
 Северин Тим. По пути Синдбада. Острова пряностей. Золотые Антилы. — М.: Эксмо, Мидгард, 2009. — 816 с.
 Сидорченко В. Ф. Морское пиратство. — СПб.: Изд-во Санкт-Петерб. ун-та, 2004. — 400 с.
 Снисаренко А. Б. Джентльмены удачи. Адмиралы чужих морей. — СПб.: Судостроение, 1997. — 496 с.
 Ципоруха М. И. Под чёрным флагом. Хроники пиратства и корсарства. — М.: НЦ ЭНАС, 2009. — 384 с.
 Чумаков С. История пиратства от античности до наших дней. — М.: Издательский Дом «Техника — молодежи», 2001. — 144 с.: ил.
 Эксквемелин А. О. Пираты Америки. — М.: Мысль, 1968. — 230 с.

Ссылки 

 Н. А. Ионина. Сто великих замков. Глава Тортуга — гнездо французских пиратов.
 В. К. Губарев. Тортуга — цитадель флибустьеров (1630—1692 гг.).

Острова Гаити
Острова Карибского моря
Пиратские города и порты